Goła Góra steht für Berge in Polen:
 Goła Góra (Ciecień), Ciecien in den Beskiden
 Goła Góra (Pieninen) 
 Goła Góra (Garb Tenczyński) in der Garb Tenczyński im Krakau-Tschenstochauer Jura